Slovo pokus má více významů:

 Pokus (snaha) – zpravidla dopředu nejistá snaha dosáhnout cíle
 Experiment (vědecký pokus) – výzkumná vědecká metoda, která ověřuje hypotézu systematicky nastavenými podmínkami
 Bernoulliho pokus – pozorování, v jakém procentu případů nastane určitý náhodný jev.
 Náhodný pokus v teorii pravděpodobnosti – základ klasického pojetí počtu pravděpodobnosti; pokus, jehož výsledek se mění podle zákonů pravděpodobnosti.
 Pokus trestného činu – vývojové stádium trestného činu; protiprávní jednání bezprostředně vedoucí k dokonání činu.
 Pokus (sport) – nezdařená snaha o získání bodu, například ve fotbale kop na bránu bez dosažení gólu.

Externí odkazy